Слободя́н — западно-украинская фамилия, происходящая из Австро-Венгрии. Известные носители:
 Слободян, Александр Вячеславович (род. 1956) — украинский политический деятель и предприниматель.
 Слободян, Митрофан Лукьянович (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Слободян, Наталья Васильевна (1923—2013) — украинская балерина.
 Слободян, Пётр Петрович (1953—2020) — советский футболист, нападающий, тренер.
 Слободян, Роман (род. 1975) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Слободян, Сергей Сергеевич (род. 1999) — российский боксёр-любитель, член национальной сборной России.
 Слободян, Тарас Игоревич (1982—2013) — Герой Украины.